В математике и информатике, отбрасывание дробной части () — это ограничение количества цифр справа от десятичной точки.

Отбрасывание дробной части и функция округления в меньшую сторону 
Отбрасывание дробной части положительных действительных чисел может быть выполнено с помощью функции округления в меньшую сторону. Например, дано число , дробную часть которого необходимо отбросить и число , обозначающее количество знаков, которые необходимо сохранить после десятичной точки, значение числа x после отбрасывания дробной части будет равно

 

Однако для отрицательных чисел отбрасывание дробной части не округляет число в том же направлении, что и функция округления в меньшую сторону: отбрасывание дробной части всегда округляет число в сторону нуля, а функция округления в меньшую сторону округляет в направлении отрицательной бесконечности. Для заданного числа , вместо этого используется функция округления в большую сторону.

 

В некоторых случаях функция отбрасывания дробной части  записывается как .  См. Целая часть.

Причины отбрасывания дробной части 
В компьютерах отбрасывание дробной части может происходить в тех случаях, когда десятичное число преобразуется в целое число; отбрасывание всей дробной части происходит по тому, что целые числа не могут хранить нецелые действительные числа.

В алгебре 
Аналог отбрасывания дробной части может быть применен к многочленам. В этом случае, усечение полинома P до степени n может быть определено как сумма всех членов P степени n или меньше. Полиномиальные усечения встречаются, например, при изучении полиномов Тейлора.

См. также 

 Целая часть
 Квантование (обработка сигналов)
 Точность (информатика)

Ссылки 

Алгебра
Информатика
Математика